Antonio José Martínez puede referirse a:

 Antonio José Martínez (1793–1867), sacerdote de Nuevo México;
 "Antonio José" Martínez (1902-1936), músico y folclorista español.

en:Antonio José Martínez (disambiguation)